Margelow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Witaljewitsch Margelow (* 1964), Mitglied des russischen Föderationsrates
 Wassili Filippowitsch Margelow (1909–1990), Armeegeneral der sowjetischen Luftlandetruppen
 Witali Wassiljewitsch Margelow (1941–2021), russischer Geheimdienstler und Politiker